Giuseppe De Liguoro (1869-1944), acteur et réalisateur italien ;
 Eugenio De Liguoro (1895-1952), acteur et réalisateur italien ;
  (1919-1948), actrice italienne ;
 Rina De Liguoro (1892-1956), actrice italienne ;
  (1893-1968), acteur, réalisateur et directeur de la photographie italien.
 
C'est également le nom d'un palais napolitain, le .